Народная песня (Оранжевого) Свободного Государства, ,  — национальный гимн Оранжевой республики с 1854 по 1902 г. Автор слов — Х. Хамелберг, автор музыки — Виллем Николаи.

Слова

Официальная публикация

См. также 
 Гимн Южно-Африканской Республики
 Die Stem van Suid-Afrika
 Трансваальская народная песня
 Список государственных гимнов

Литература 
 
 

Бывшие гимны
Музыка ЮАР
Оранжевая республика